Miesbach und Miesgraben sind geographische Namen:

Stadt:
 Miesbach, Kreisstadt des Landkreises Miesbach in Bayern

Gewässer:
 Miesbach (Faustnitz), rechter Zufluss der Faustnitz (zur Murach) bei Fuchsberg, Gemeinde Teunz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Miesbach (Furner Bach), linker Zufluss des Furner Bachs (zur Landquart) nach dem Varnezatobel, Gemeinde Furna, Bezirk Prättigau/Davos, Kanton Graubünden
 Miesbach, Oberlauf des  Mülibachs (zum Zürichsee) bis Samstagern, Gemeinde Richterswil, Bezirk Horgen, Kanton Zürich
 Miesbach (Schlierach), am Oberlauf Talerbach, rechter Zufluss der Schlierach in Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern

Miesbach ist ein Familienname:
 Alois Miesbach (1791–1857), österreichischer Industrieller

Siehe auch:
 Miesenbach
 Miesgraben (Hüttenbach), rechter Auengraben zum Hüttenbach (zur Naab) bei Schwarzenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern